Pulskompression steht für:

 die letzte Stufe der Chirped Pulse Amplification, eines Verfahrens zur Erzeugung hochintensiver Laserpulse
 den letzten Schritt im Pulskompressionsverfahren (Ortung), einem Verfahren zur Übertragung hochenergetischer Ortungssignale
 magnetische Pulskompression, ein Verfahren zur Erzeugung hochintensiver elektrischer Impulse 

Siehe auch:
 Flusskompressionsgenerator